Ле-Бюїссо́н-де-Кадуе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 120 км на схід від Бордо, 45 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 961 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2017,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Луї Деллюк (1890—1924) — французький кінорежисер, сценарист і кінокритик.

Посилання 

 Ле-Бюїссон-де-Кадуен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Бюїссон-де-Кадуен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь